un parterre est une partie du jardin ornée de plantes, herbes et arbuste, principalement pour un but esthétique et ornemental.
le parterre est l'autre nom, au théâtre, de l'orchestre.
en Suisse, le parterre désigne le rez-de-chaussée

Homonymie